Флатхед ():
 Флатхед — округ в Монтане (США).
 Флатхед — озеро в Монтане (США).
 Флатхед — река в Канаде и США, впадающая в одноимённое озеро.
 Флатхед — национальный лес в Монтане (США).
 Флатхед — индейская резервация в Монтане (США).

См. также 
 Северный Флатхед — река в Канаде и США, одна из трёх составляющих реки Флатхед.
 Средний Флатхед — река в Монтане (США), одна из трёх составляющих реки Флатхед.
 Южный Флатхед — река в Монтане (США), одна из трёх составляющих реки Флатхед.
 Флатхеды — индейский народ в США.